Патрик Джон Флугер (; род. 10 декабря 1983 года, Ред-Уинг, США) — американский актёр, известный благодаря роли Адама Рузека в телесериале «Полиция Чикаго».

Биография 
Патрик родился в небольшом городке Ред-Уинге в Миннесоте, был старшим среди троих детей в семье. Посещал школу .

Первая роль Флугера была в диснеевском фильме 2001 года «Дневники принцессы». Потом несколько лет снимался в эпизодический ролях в различных сериалах, таких как «Справедливая Эми», «Военно-юридическая служба», «Закон и порядок: Специальный корпус», «C.S.I.: Место преступления Майами». Пока не получил в 2004 году одну из главных ролей в телесериале «4400», где и снимался до окончания сериала в 2007 году. Там он играл Шона Фаррела, наделённого способностью исцелять и ставшего «современным мессией», а позднее главой Центра 4400.

Продолжая сниматься в «4400», Патрик в 2005 получил роль Расти в биографической драме «Самый быстрый «Индиан»» с Энтони Хопкинсом в главной роли. В конце 2009 года вышла военная драма «Братья» с Натали Портман, Тоби Магуайром и Джейком Джилленхолом в главных ролях. Флугер сыграл в ней рядового Джо Уиллиса, друга и коллегу главного героя Сэма Кэхилла, которых захватили и пытали талибы. В 2010 году у него была роль сыновей-близнецов Логана и Кэлвина Уэста в небольшом комедийном сериале «Мошенники» о семье Уэстов, мать которых пытается оставить свою преступную деятельность в прошлом.

В 2010 году был занят на съёмках триллера «День матери», где у него была роль Айка Коффина, одного из трёх братьев-грабителей, которых сильно огорчило то, что их мать лишилась дома и они взяли в заложники новых хозяев дома и их гостей. В 2011 году снялся в ремейке фильма 1984 года «Свободные». В 2013 году появился в эпизоде сериала «Мыслить как преступник».

С 2009 года встречается с актрисой и танцовщицей Брайаной Эвиган.

Фильмография

Примечания

Ссылки